Fröbel steht für:
 Fröbel-Gruppe, eine gemeinnützige Unternehmensgruppe im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
 Fröbel (Oberglogau), deutscher Name des oberschlesischen Ortes Wróblin in der Gemeinde Oberglogau (Głogówek), Polen
 Fröbel, deutscher Name des niederschlesischen Ortes Wróblin Głogowski im Powiat Głogowski, Polen

Fröbel oder Froebel ist der Familienname folgender Personen:
Carl Poppo Fröbel (1786–1824), deutscher Pädagoge und Buchdrucker
Ernst Froebel (1912–2001), deutscher Friedensaktivist
 Friedrich Fröbel (1782–1852), deutscher Pädagoge, Namensgeber der „Kindergärten“ und des Fröbelsterns
 Heinz Fröbel (1921–2018), deutscher Politiker (FDP)
 Julius Fröbel (1805–1893), deutscher Geologe, Mineraloge und Politiker
 Karl Friedrich Fröbel (1807–1894), deutscher Pädagoge, Gründer der Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht
 Leopold Karl Theodor Fröbel (1810–1893), auch Froebel, Schweizer Landschaftsarchitekt und Pflanzenzüchter
 Luise Fröbel (1815–1900), deutsche Kindergärtnerin
 Otto Karl Fröbel (1844–1906), Schweizer Architekt
 Rainer Fröbel (1946–1988), gilt als später Vertreter des abstrakten Expressionismus

Siehe auch:
 Fröbeln (Wróblin), schlesische Ortschaft, 1901 eingemeindet in die Stadt Löwen, seit 1945 Lewin Brzeski
 Fröbe
 Friedrich-Fröbel-Museum
 Fröbelstern, dreidimensionaler Papierstern